Il doppio del torneo di tennis Hawaiian Open 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Fred McNair e Sherwood Stewart che hanno battuto in finale Jeff Borowiak e Haroon Rahim 3–6, 7–6, 6–3.

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hawaiian Open 1975